Lumbreras kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Lumbreras, Mexiko, ort, Durango, Nombre de Dios,

Spanien 

 Puerto Lumbreras (ort), Murcia, Murcia, 
 Lumbreras, La Rioja, ort, Provincia de La Rioja, 
 Lumbreras (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar